Copa de las Naciones puede referirse a:

Fútbol 
 Copa de las Naciones (1930)
 Copa de las Naciones (1964), un torneo de fútbol amistoso organizado por la  Confederación Brasileña de Fútbol.
 Copa de las Naciones de la OFC, una competición de fútbol realizada cada cuatro años por la Confederación de Fútbol de Oceanía.
 Liga de las Naciones de la UEFA
 Liga de Naciones Concacaf
 Copa de Naciones de la FFA, un torneo amistoso de fútbol femenino celebrado en Australia.
 Copa de Naciones del Golfo, un torneo de fútbol de las selecciones árabes del Golfo Pérsico.
 Copa de Naciones, torneo disputado en 2011 entre las selecciones de Escocia, Gales, Irlanda del Norte y República de Irlanda.

Rugby 
 Cup of Nations
 Nations Cup
 Nations Cup Femenina
 Pacific Nations Cup

Voleibol 
 Liga de Naciones de Voleibol Femenino
 Liga de Naciones de Voleibol Masculino

Automovilismo 

 También denominado Campeonato Sudamericano de Superturismos o Superturismo Sudamericano.

Salto ecuestre  
 Copa de las Naciones de Saltos

Patinaje artístico sobre hielo 
 Copa Bofrost, anteriormente Copa de las Naciones